Pilot Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pilot Mountain, Alberta, berg, 
 Pilot Mountain, British Columbia, berg,

USA 

 Pilot Mountain, North Carolina, ort i Surry County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar